Die Eerste Divisie 1999/2000 war die 44. Spielzeit der zweithöchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 14. August 1999 und endete am 13. Mai 2000.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Damit bestritt jedes Team 34 Saisonspiele. Der Meister stieg direkt in die Eredivisie auf. Neben den vier Staffelsiegern spielten auch die beiden bestplatzierten Teams ohne Staffelsieg, sowie der 16. und 17. der Eredivisie um zwei Startplätze für die folgende Spielzeit in der höchsten Spielklasse.

Die acht Mannschaften spielten in zwei Gruppen zu je vier Teams. Die beiden Gruppensieger stiegen in der Eredivisie auf, bzw. blieben dort. Die vier Staffeln bestanden aus den Spieltagen 1–8, 9–16, 17–24 und 25–32. War eine Mannschaft zweimal Staffelsieger ging dieser an den Zweitplatzierten.

Vereine 
Teilnehmer waren die Mannschaften auf den Plätzen 2 bis 18 der letzten Saison. Dazu kam der Absteiger NAC Breda aus der Eredivisie.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Play-offs 
Die vier Staffelsieger, die beiden bestplatzierten Teams ohne Staffelsieg, sowie der 16. und 17. der Eredivisie spielten um zwei Startplätze für die folgende Saison in der Eredivisie. Die Spiele fanden zwischen dem 17. Mai und 3. Juni 2000 statt.
 Gruppe A

 Gruppe B

Weblinks 
 Eerste Divisie Champions auf RSSSF
 Voetbalarchieven.nl

Einzelnachweise 

Eerste-Divisie-Saison
Fußballsaison 1999/2000